Naselja u BiH:
Osanica (Goražde, BiH)

Naselja u Srbiji:
Osanica (Žagubica, Srbija)

Rijeke u BiH:
Osanica (rijeka, BiH)